Les Seigneurs de la guerre est un roman de science-fiction de Gérard Klein paru en 1971.
Les Seigneurs de la guerre est un film de Sammo Hung kam-bo sorti en 1992.
Les Seigneurs de la guerre (投名状, Tóu míng zhuàng) est un film chinois de Peter Chan sorti en 2007.
Les Seigneurs de la guerre est un livre-jeu.

Voir aussi